Péter Kovács kan syfta på:

 Péter Kovács (fotbollsspelare)
 Péter Kovács (gymnast)
 Péter Kovács (handbollsspelare)
 Péter Kovács (politiker)